Morse se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Albert Pitts Morse
 Caleb A. Morse
 Edward Sylvester Morse
 M. Patricia Morse